Murchisonia (лат., возможное русское название — мурчисония) — род вымерших морских брюхоногих моллюсков.

Описание

История исследований 
Род был описан 1841 году французскими стратиграфами и палеонтологами А. д’Аршиаком и Э. Вернёем. Название было дано в честь друга Вернёя — британского геолога Р. И. Мэрчисона..

Морфология раковин 

В ископаемом состоянии сохранились только раковины. В основном они были слабо орнаментированы, однако в среднем девоне появилось много форм с раковинами, украшенными бугорками. Часто имеется спиральный гребень — киль, спускающийся от вершины раковины к основанию вдоль её оборотов. Киль может проходить до щели на границе устья раковины — мантийной щели, характерной для многих примитивных брюхоногих.

Образ жизни 
Мурчисонии питались растительной пищей. Они встречались в основном на рифах, на литорали, в лагунах.

Ископаемые остатки 
Фоссилии мурчисоний размером около 2,5—5 см находят в пластах возрастом от 471,8 до 129,4 млн лет. Род существовал дольше какого-либо другого рода улиток.

Виды 

 † Murchisonia aciculata Hall, 1860
 † M. akidota Linsley, 1968
 † M. allevata Perner, 1907
 † M. anderdoniae Linsley, 1968
 † M. tricarinata Sherzer & Grabau, 1910
 † M. anglica d’Orbigny, 1850
 † M. angulata von Schlotheim, 1820
 † M. angustetaeniata Paeckelmann, 1922
 † M. archiaci Paeckelmann, 1922
 † M. arctica Tolmachoff, 1930
 † М. articulata Hall, 1860 — руководящее ископаемое верхнего силура
 † M. auctor Mawson et al., 2002
 † M. basalestriata Heidelberger, 2001
 † M. bassensis Tassell, 1978
 † M. bilineata Dechen, 1832 — Мурчисония двулинейная — раковина с бугорками и чётким килем на каждом обороте. Мантийная щель у устья служила для выброса воды и экскрементов из мантийной полости
 † M. brevis Roemer, 1856
 † M. cambria Donald, 1905
 † M. cicela Billings, 1865
 † M. concave Spitz, 1907
 † M. conradi Hall, 1868
 † M. convexa Spitz, 1907
 † M. declivisdiot Perner, 1903
 † M. deflexa Lindström, 1884
 † M. defrancei d’Archiac & de Verneuil, 1842
 † M. delagei Munier-Chalmas, 1876
 † M. deludisubzona Linsley, 1968
 † M. dornapica Heidelberger & Amler, 2002
 † M. dowlingii Whiteaves, 1892
 † M. dublinensis Stauffer, 1909
 † M. dudleyensis Donald, 1902
 † M. eichwaldi Koken, 1889
 † M. elegans Sollas, 1879
 † M. fornicata Spitz, 1907
 † M. fusiformis Phillips, 1836
 † M. humboldtiana de Koninck, 1844
 † M. josepha Goldfuss, 1844
 † M. gourvenneci Blodgett at al., 2003
 † M. gracilicrista Linsley, 1968
 † M. gracilis Goldfuss, 1844
 † M. gubleri Delpey, 1941
 † M. hebe Billings, 1874
 † M. hercynica Römer, 1843
 † M. holynensis Fryda & Manda, 1997
 † M. infrequens Billings, 1859
 † M. intercedens Hall, 1879
 † M. intermedia Stauffer, 1909
 † M. jackjelli Cook, 1997
 † M. kanekoi Kase & Nishida, 1986
 † M. kirchnera Heidelberger, 2001
 † M. laphami Hall, 1860
 † M. lawlessi Cook & Camilleri, 1997
 † M. leda Hall, 1861
 † M. liufengshanensis Cook & Pan, 2004
 † M. lochkoviensis Fryda & Manda, 1997
 † M. lohrheimi Heidelberger, 2001
 † M. margaritata Lotz, 1900
 † M. megathanae Blodgett & Johnson, 1992
 † M. micula Miller, 1877
 † M. minuta Grabau & Sherzer, 1910
 † M. mylitta Billings, 1865
 † M. nerinea Sandberger & Sandberger, 1855
 † M. obesa Whidborne, 1892
 † M. obtusangula Lindström, 1884
 † M. oegensis Heidelberger & Koch, 2005
 † M. oehlerti Blodhett et al., 1999
 † M. ordovicia Yü, 1961
 † M. padangensis Fliegel, 1901
 † M. paeckelmanni Heidelberger & Koch, 2005
 † M. pagodeformis Kirchner, 1915
 † M. petila Hall & Whitfield, 1872
 † M. placida Billings, 1865
 † M. plumleyi Blodgett, 1992
 † M. pragensis Fryda & Manda, 1997
 † M. pritchardi Etheridge jr., 1898
 † M. pygmaea Rowley, 1895
 † M. reverdyi Oehlert, 1877
 † M. sandbergeri Paeckelmann, 1922
 † M. sandbergi Paeckelmann, 1922
 † M. selenalta Heidelberger, 2001
 † M. sibleyensis Linsley, 1968
 † M. similis Trenkner, 1868
 † M. sosiensis Gemmellaro, 1889
 † M. sphaerulata Donald, 1887
 † M. steltenbergensis Heidelberger & Koch, 2005
 † M. subangulata de Verneuil, 1845
 † M. subcarinata Sherzer & Grabau, 1910
 † M. subornata de Koninck, 1883
 † M. taltiensis Tschernischeff, 1893
 † M. tenuissima Donald, 1887
 † M. tillesae Blodgett & Johnson, 1992
 † M. tricincta d’Archiac & de Verneuil, 1842
 † M. trilineata Sandberger & Sandberger, 1854
 † M. turbinata Bronn, 1856
 † M. turriformis Grünberg, 1927
 † M. turris de Koninck, 1876
 † M. vicariana Whidborne, 1892
 † M. vincta Hall, 1856
 † M. wandovalensis Cook & Camilleri, 1997
 † M. xanthippe Billings, 1865
 † M. zimmermanni Heidelberger & Koch, 2005

См. также 
  — род растений семейства Спаржевые, эндемики Австралии (Провинция Мурчисон, Западная Австралия)

Примечания

Литература 
 Описание видов рода Murchisonia в Атласе руководящих форм ископаемых фаун СССР. — Т. 6. — М., Л.: Топл. пром., 1939. — 268 с.
 Frank T.H. Rodes, Herbert S. Zim, Paul R. Shaflerr. Natuurgids Fossielen: het ontstaan, prepareren en rangschikken van fossielen. Delphi/Zuidnederlandse Uitg., 1993. 160 p. ISBN D-1993-0001-361.

Ссылки 
 Murchisonia в прибалтийских странах
 Murchisonia — фото
 

†
Вымершие моллюски
Фауна ордовикского периода
Фауна силурийского периода
Фауна девонского периода
Моллюски каменноугольного периода
Фауна пермского периода
Фауна мезозоя
Мурчисон, Родерик
†